Biàn peut faire référence à : 
 Biàn (變 ou 变) un sinogramme
Biān peut faire référence à :
 Biān (编 ou 編), un sinogramme

Toponymes 
Bian correspond à la translittération d'un des noms de la ville chinoise de Kaifeng, capitale impériale sous la dynastie Song du Nord (960-1127).

Patronymes 

 Bian Yuqian (1990-), joueuse chinoise de volleyball.